Ірена Сантор (,  9 грудня 1934, Папово-Біскупе) — польська співачка, що виступала у стилі традиційної поп-музики. У період 1951—1959 років вона була солісткою Державного ансамблю народної пісні і танцю «Mazowsze». Сантор ставала переможницею ряду міжнародних фестивалів і виконавцем багатьох хітів, у тому числі Maleńki znak (1960), Embarras (1960), Powrócisz tu (1966), Tych lat nie odda nikt (1970), Już nie ma dzikich plaż (1985).

Дискографія

Пісні у фільмах

Авторські альбоми 

 Вінілова платівка: 
 GR I. Santor: Po ulicy chodzę KAW
 GR I. Santor: Gdy nadejdzie taki czas Ruch
 GR I. Santor: Zaczekajmy z tą miłością Ruch
 GR I. Santor: Tango Milonga Ruch
 GR I. Santor: Graj piękny Cyganie Ruch
 GR I. Santor: Piosenka o sąsiedzie Ruch
 GR I. Santor: Nadleciał wiatr Ruch
 GR I. Santor: Serce Ruch
 GR I. Santor: Maleńki znak Ruch
 GR I. Santor: Jezus malusieńki Ruch
 GR I. Santor: Nadleciał wiatr Ruch
 GR I. Santor: Gdy się Chrystus rodzi Ruch
 GR I. Santor: Jesienne róże Ruch
 GR I. Santor: Przy kominku Ruch
 GR I. Santor: Z miłością nie spiesz się Ruch
 GR I. Santor: Nie szukaj miłości Ruch
 GR I. Santor: Zabierz Cyganowi skrzypce KAW
 GR I. Santor: Przed pojednaniem Tompress
 GR I. Santor: To możesz przyjść KAW
 GR I. Santor: Ta wielka miłość Tompress
 GR I. Santor: Już czeka utarty mak Tompress
 GR I. Santor: Kamienne schodki Muza
 GR I. Santor: Kumu? KAW
 GR I. Santor: Komu mogę dać mój czas Tonpress
 GR I. Santor: Mój największy błąd PWP Ruch
 GR I. Santor: Umiała bym pokochać cię KAW
 GR I. Santor: Jak szkoda że nie wcześniej Muza
 GR I. Santor: Nasze białe noce KAW
 GR I. Santor: Jesienne róże Muza
 GR I. Santor: Avant de mourir Tonpress
 GR I. Santor: Tych lat nie odda nikt Muza
 GR I. Santor: Gdy nadejdzie taki czas Muza
 GR I. Santor: Jasnoniebieska, jasnobłękitna Muza
 GR I. Santor: Wiezie nas Wielki Wóz KAW
 GR I. Santor: Nadleciał wiatr PWP Ruch
 GR I. Santor: Sezam- Nadleciał wiatr PWP Ruch 1969
 GR I. Santor: Powrócisz tu PWP Ruch 1970
 GR I. Santor: Kto kocha ten wie KAW 1974
 GR I. Santor: Wiem że to miłość Tonpress 1976
 GR I. Santor: Do Betlejem pełni radości / Ach ubogi złobie PWP Ruch
 GR I. Santor: Mijają noce i dnie / Przez marzenia PWP Ruch
 GR I. Santor: Powraca się do pierwszej miłości / O wieczornym ptaku PWP Ruch
 GR I. Santor: Najpiękniejsze Warszawianki to przyjezdne / Tyle wiem o piosence Tonpress
 GR I. Santor: Jesteś w marzeniach / Zaczarowana łódź PWP Ruch
 GR I. Santor: Zanim cię znalazłam / Wyczerpałam zasób snów Tonpress
 GR I. Santor: Witaj gwiazdko złota / Dzisiaj w Betlejem PWP Ruch
 GR I. Santor: Kowalem swego szczęścia każdy bywa sam / Nad głęboką wodą PWP Ruch
 GR I. Santor: Przeleciała miłość ptakiem / Nie wiesz tego tylko ty Tonpress 1977
 GR I. Santor: Dwoje ludzi z marzeń / Nie mijaj mnie Tonpress 1978
 GR I. Santor: Nalej mi wina / To nie było przewidziane Tonpress 1979
 Вінілова платівка типу extended play: 
 EP I. Santor Verition
 EP I. Santor Muza 1962
 EP I. Santor: Wiązanka piosenek Zygmunta Wiehlera Muza 1963
 EP I. Santor Pronit 1965
 EP I. Santor Muza 1966
 EP I. Santor: Kowalem swego szczęścia każdy bywa sam Muza 1973
 EP I. Santor Muza 1973
 EP I. Santor: Kontredanse w stylu Mozarta Muza 1974
 Вінілова платівка типу single play: 
 SP I. Santor: Zakochani czekają na maj / Nocami i dniami Muza
 SP I. Santor: Przeminęło z wiatrem / Ja cieszę się Muza
 SP I. Santor: Graj piękny Cyganie / Portowe światła Muza
 SP I. Santor: Ze szczęściem na ty / Nie szukaj daleko Muza
 SP I. Santor: Nadleciał wiatr / Byle mi cię chłopcze mieć Muza
 SP I. Santor: Gdy przyjdzie czas / Niezapomniany walc Muza 1962
 SP I. Santor: Tu zaczyna się świat / To nie ja Muza 1963
 SP I. Santor: Powrócisz tu / Ze szczęściem na ty Muza 1967
 SP I. Santor: Serce / W hawajską noc Muza 1967
 SP I. Santor: Halo Warszawo! / To miłość się spóźnia Pronit 1968
 SP I. Santor: Kto spotyka Warszawę / Szkoda róż Tonpress
 SP I. Santor: Telegram miłości / Potrafię serce nieść Tonpress
 SP I. Santor: Wszystkie słowa miłości / To nie było przewidziane Muza
 SP I. Santor: Tych lat nie odda nikt / Piosenka o sąsiedzie Muza 1970
 SP I. Santor: Czaba-raba-ran / Z miłością nie śpiesz się Muza 1972
 SP I. Santor: Wiem że to miłość / Jak wolny ptak Tonpress 1975
 SP I. Santor: Malowanki polskie Tonpress 1979
 SP I. Santor: Już nie ma dzikich plaż / Mówię wyłącznie do ścian Tonpress 1986

 Вінілова платівка типу long play: 
 LP Rendez-vous z I. Santor Muza 1961
 LP I. Santor: W krainie piosenki Muza 1963
 LP I. Santor: Dzień dobry piosenko Muza 1964
 LP I. Santor: Hallo, Warszawo! Pronit 1965
 LP I. Santor: Piosenki stare jak świat Muza 1966
 LP I. Santor: Powrócisz tu Muza 1967
 LP I. Santor: Zapamiętaj, że to ja Muza 1969
 LP I. Santor: Wśród nocnej ciszy Muza 1969
 LP Dla ciebie śpiewa I. Santor Muza 1970
 LP I. Santor: Moja Warszawa Muza 1972
 LP I. Santor: Z tobą na zawsze Muza 1972
 LP I. Santor: Witaj gwiazdko złota Muza 1972
 LP I. Santor: Jubileusz Muza 1973
 LP I. Santor Muza 1976
 LP Baśnie Andersena śpiewa I. Santor Veriton 1976
 LP I. Santor Pronit 1978
 LP I. Santor: Telegram miłości Pronit 1979
 LP I. Santor: CDN Muza 1982
 LP I. Santor: Przeboje pana Stanisława Muza 1982
 LP I. Santor w piosenkach Ryszarda Szeremety Poljazz 1985
 LP I. Santor: Biegnie czas Muza 1990
 Компакт-касета: 
 CC I. Santor: Biegnie czas PN Edition 1990
 CC I. Santor: Gdy się Chrystus rodzi Muza 1992
 CC I. Santor: Kolędy Polskie, Gamma 1993
 CC I. Santor: Miło wspomnieć Muza 1993
 CC I. Santor: Duety Pomaton EMI 1996
 Компакт-диск: 
 CD I. Santor: Biegnie czas PN Edition 1990
 CD I. Santor: Gdy się Chrystus rodzi Muza 1992
 CD I. Santor: Trzeba marzyć Bravo 1992
 CD I. Santor: Warszawa, ja i ty Muza 1993
 CD I. Santor: Złote przeboje Wifon 1993
 CD I. Santor: Miło wspomnieć Muza 1993
 CD I. Santor: Piosenki stare jak świat Muza 1993
 CD I. Santor: Wiara przenosi góry PN Edition 1995
 CD I. Santor: Duety Pomaton EMI 1996
 CD I. Santor: Tych lat nie odda nikt Muza 1997
 CD Baśnie Andersena śpiewa I. Santor MTJ 1997
 CD I. Santor: Przeboje Moniuszki Muza 1998
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 1 Muza 1998
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 2 Muza 1998
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 3 Muza 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 4 Muza 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 5 Muza 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 6 A/B Muza 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 7 A/B Muza 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 8 A/B Muza 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 9 Muza 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 10 Muza 1999
 CD Złota kolekcja: I. Santor Embarras vol. 1 Pomaton EMI 1999
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 11 Muza 2000
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 12 Muza 2000
 CD I. Santor: Besa me mucho Pomaton EMI 2000 (singel- jeden utwór)
 CD I. Santor: Na moją głowę lecą krople deszczu Pomaton EMI 2000 (singel- jeden utwór)
 CD I. Santor: C'est si bon Pomaton EMI 2000 (singel- jeden utwór)
 CD I. Santor: Santor Cafe Pomaton EMI 2000
 CD I. Santor: Moje piosenki, vol. 13 Muza 2001
 CD I. Santor: Kolory mojej Warszawy, vol. 1-2 PR SA 2001
 CD I. Santor: Jeszcze kochasz mnie Pomaton EMI 2002 (singel- jeden utwór)
 CD I. Santor: Jeszcze Pomaton EMI 2002
 CD I. Santor: Duety/Santor Cafe, vol. 1-2 Pomaton EMI 2004
 CD Złota kolekcja: I. Santor Tych lat nie odda nikt vol. 2 Pomaton EMI 2004
 CD I. Santor: Urodziny Ireny Santor Pomaton EMI 2010
 CD I. Santor: Kręci mnie ten świat Licomp Empik Multimedia 2010
 CD I. Santor: Delicje z Podwieczorków przy mikrofonie, vol. 1-3 PR SA 2013
 CD I. Santor: Wśród nocnej ciszy PN Muza 2013
 CD I. Santor: Zamyślenia My Music 2014
 CD I. Santor: Punkt widzenia Polskie Radio SA, Agencja Muzyczna 2014

Література

Бібліографія 

 Hołub Barbara, Kulinarne niedyskrecje, czyli kuchnia ludzi znanych i lubianych, Warszawa 2002, 
 
 
 Lewandowska Violetta (opracowanie), Irena Santor-Miło wspomnieć, wypisy z radiowej taśmy, Warszawa 1995, 
 
 
 
 Wermińska Wanda, Aleksander Jerzy Rowiński (opracowanie) Na obu półkulach, Warszawa 1978,
 Wolański Ryszard, Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej, Warszawa 2003,

Посилання 
 Офіційний сайт Ірени Сантор 
 

Нагороджені золотою медаллю «За заслуги в культурі Gloria Artis»
Кавалери ордена Усмішки
Почесні громадяни Варшави
Народились 1934
Польські співачки